Балта Верде има више значења:

 Балта Верде (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Балта Верде (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији